

Toponyme 
L'Ardoise est un toponyme qui désigne les lieux suivants :
 L'Ardoise, village canadien de pêcheurs situé sur l'île du Cap-Breton dans le comté de Richmond en Nouvelle-Écosse.
 L'Ardoise, un des deux villages de la commune française de Laudun-l'Ardoise dans le Gard.

Œuvre 
 L'Ardoise, film français de Claude Bernard-Aubert (1970).